Az ifjúság édes madara (Sweet Bird of Youth), Tennessee Williams színműve (1959)

Filmek
 Az ifjúság édes madara (Ain’t She Tweet), 1952-es amerikai animációs film, rendezte Friz Freleng
 Az ifjúság édes madara (Sweet Bird of Youth), 1962-es amerikai filmdráma, rendezte Richard Brooks
 Az ifjúság édes madara (Sweet Bird of Youth), 1989-es amerikai tévéfilm, rendezte Nicolas Roeg